České příjmení Vondra nebo Vondrová  nosí více různých osobností:

 Alena Vondrová (1944–2013) – česká kunsthistorička a odborářka
 Alexandr Vondra (* 1961) – český politik ODS a bývalý disident
 Jan Vondra (* 1988) – český vodní slalomář, kajakář závodící v kategorii K1
 Jaromír Vondra (* 1953) – český folkový zpěvák a kontrabasista
 Jindřich Vondra (* 1957) – český sportovec, atlet
 Kamila Vondrová (* 1972) – česká režisérka
 Lada Vondrová (* 1999) – česká atletka
 Martina Vondrová (* 1972) – česká běžkyně na lyžích
 Naďa Vondrová (* 1968) – česká matematička a pedagožka
 Pavel Vondra (* 1969) – český herec
 Radek Vondra (* 1972) – český manažer a podnikatel
 Radka Vondrová (* 1977) – česká florbalistka a reprezentantka

fiktivní
 představitelé titulní rodiny v rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi?

Podobné příjmení 
 Ondra
 Vondráček
 Vondrovic

Související články 
 Ondřej
 Zvon Bartoloměj Ondřej

Česká příjmení